Ault ist der Name folgender Orte:
 Ault (Somme) im französischen Département Somme
 Ault (Colorado) in Weld County, Colorado, USA
 Ault (Kentucky) im Bundesstaat Kentucky, USA

Personen:

 Dick Ault (1925–2007), US-amerikanischer Hürdenläufer
 Garnet Ault (1905–1993), kanadischer Schwimmer
 George Ault (1891–1948), amerikanischer Maler
 Julie Ault (* 1957), amerikanische Künstlerin 
 Levi Addison Ault (1851–1930), in Kanada geborener Geschäftsmann
 Marie Ault (1870–1951), britische Schauspielerin
 Samuel Ault (1814–1895), kanadischer Politiker, Mitglied des Canadian House of Commons
 Warren Ortman Ault (1887–1989), US-amerikanischer Historiker

Sonstiges:
 Ault Creek, Fließgewässer im Gunnison County, Colorado
 Ault Lake, See im Jefferson County, Tennessee
 Ault Ditch, Kanal im Tipton County, Indiana
 Ault Faussett Ditch, Kanal im Carbon County, Wyoming
 Ault Highline Ditch, Kanal im Carbon County, Wyoming
 Ault Field Road Sand Quarry, Mine im Island County, Washington
 Ault Park, Park im Hamilton County, Ohio

im NRHP gelistete Objekte:
 Ault Store, in Dundas, Minnesota, ID-Nr. 82003004
 Ault-Weygandt Farm, in Orrville, Ohio, ID-Nr. 01001481

Siehe auch:
 Auld